Sawu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Savu Island, ö, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Sawu, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar